Tolomei est le nom d'une ancienne et grande famille de Sienne (Italie).

Patronyme

 Saint Bernardo Tolomei (1272-1348), moine bénédictin italien, fondateur des Olivétains.
 Bonaventure Tolomei (? - 1348), religieux dominicain italien.
 Ettore Tolomei (1865-1952), journaliste et homme politique italien.
 Giambatista Tolomei (1653-1726), cardinal jésuite, orientaliste et théologien italien.

Toponyme

 Palais Tolomei, palais de Sienne.
 La Piazza Tolomei, lieu du précédent.